Absolution steht für:
 Absolution, das Vergeben einer Sünde nach dem Schuldbekenntnis
 Absolution (Album), Studioalbum der britischen Rockband Muse
 Absolution (Band), US-amerikanische Nu-Metal-Band
 folgende Filme:
 Absolution (1978), britischer Filmthriller von Anthony Page
 Absolution (1997), US-amerikanischer Horrorfilm von David DeCoteau
 Absolution (2007), deutscher Kurzfilm
 Absolution (2015), US-amerikanischer Action von Keoni Waxman